François Lemarchand peut désigner :

 François Lemarchand (1948-), homme d'affaires français, fondateur de la chaîne de magasins Nature et Découvertes ;
 François Lemarchand (1960-), un coureur cycliste français.